Białoskóry peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Białoskóry, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Białoskóry, un village dans la voïvodie de Lublin